

Christianisme 
 Herman (+ 1200), bienheureux, juif, natif de Cologne, se convertit au christianisme et entra dans l'Ordre des Prémontrés ; fut élu abbé du couvent de Schedda.
 Herman, ecclésiastique mort le . Il fut évêque de Ramsbury et évêque de Sherborne, en Angleterre.
 Herman le Dalmate (1110-1154), érudit chrétien.

Patronyme

Personnalités réelles 
 
 Albert Herman (1887-1958), réalisateur, scénariste, producteur et acteur américain ;
 Alexis Herman (1947-), femme politique américaine ;
 Alphonse Herman (1836-1905), compositeur et chef d'orchestre français ;
 Antoine Édouard Herman (1785-1864), préfet et sénateur français ;
 Bernadette Herman (1944-), écrivaine belge ;
 Daniil Alexandrovitch Herman (1919-2017), homme de lettres soviétique et russe ;
 Danny Herman (1966-), basketteur belge ;
 Dave Herman (1941-2022), joueur américain de football américain ;
 
 Edward Herman (1925-2017), économiste et journaliste américain ;
 Eva Herman (1958-), animatrice de télévision allemande ;
 François-Antoine Herman (1758-1837), diplomate français ; 
 François-Joseph Herman (1931-1963), dessinateur de bandes dessinées belge ;
 Jerry Herman (1931-2019), compositeur, lyriciste et pianiste américain ;
 Jean Herman (1933-2015), cinéaste, scénariste et écrivain français, également connu sous le pseudonyme de « Jean Vautrin » ;
 Jean-François Herman (1783-1835), ancien bourgmestre de Schaerbeek ;
 Jules Herman (1830-1911), professeur de flûte et compositeur français
 Keri Herman (1982-), skieuse acrobatique américaine ;
 Ladislas  Herman (1042-1102) de la dynastie des Piasts, duc de Pologne ;
 Marc Herman (1947-) humoriste belge ; 
 Mark Herman (1954-) réalisateur britannique ;
 Martial Herman (1749-1795), président du Tribunal révolutionnaire ;
 Nikolaus Herman (v. 1480-1561), poète et compositeur allemand ;
 Ottó Herman (1835-1914) scientifique, archéologue et homme politique hongrois ;
 Patrick Herman, écrivain, journaliste et agriculteur français ;
 Paul Herman (1946-2022), acteur américain ;
 Rafael Y. Herman (1974-), photographe israélien ;
 Robert C. Herman (1914-1997) cosmologiste américain ;
 Róża Herman (1902-1995), joueuse d'échecs polonaise ;
 Sali Herman (1898-1993), peintre
 Susan N. Herman (1947-), juriste américaine ;
 Vic Herman (1919-1999), dessinateur américain de comics ;
 Woody Herman (1913-1987) clarinettiste, saxophoniste américain ;
 Yaron Herman (1981-) pianiste de jazz israélien ;

Personnages fictifs 
 Herman est un personnage des Simpson. Herman est le propriétaire d'une boutique d'armes et d'objets en rapport avec la guerre ;
 Pee-Wee Herman, personnage comique créé et interprété par le comédien américain Paul Reubens.

Toponyme 

 Herman, une communauté non incorporée située en Pennsylvanie aux États-Unis.
 
 Rue Herman Richir à Bruxelles.
 Le Mesnil-Herman, commune de la Manche.
 Herman (Minnesota)

Notes et références 

Patronyme anglais